Výraz Etiketa má několik významů:

 Etiketa – pravidla slušného chování
 Netiketa – pravidla chování v internetovém světě
 Vlajková etiketa – soubor pravidel o užívání vlajek
 Etiketa (nálepka) – nálepka (sběratelský předmět)
 Pivní etiketa – nálepka na pivní lahvi
 Etiketa (seriál) – televizní pořad o společenském chování

Externí odkazy